__БЕЗКН__

-{TUP}- може се односити на:
 Тупело регијски аеродром у Тупелоу, Мисисипи.
 Университет технологије Филипина
 Телефонски кориснички дио
 Књига Урантија